René-Gustave Nobécourt (1897-1989), journaliste et historien français ;
 Jacques Nobécourt (1923-2011), journaliste et historien français ;
 Laurence Nobécourt (1968-), écrivaine française.
Patronyme normand